Superpuchar Estonii w piłce nożnej () – trofeum przyznawane zwycięskiej drużynie meczu rozgrywanego pomiędzy aktualnym Mistrzem Estonii oraz zdobywcą Pucharu Estonii w danym sezonie (jeżeli ta sama drużyna wywalczyła zarówno mistrzostwo, jak i Puchar kraju - to jej przeciwnikiem zostaje finalista Pucharu).

Historia 
W sezonie 1996/97 odbył się pierwszy oficjalny mecz o Superpuchar Estonii. Pierwszy pojedynek rozegrano 16 maja 1997 roku. W tym meczu Tallinna Sadam pokonał 3:2 Lantana Tallinn. Następna edycja sezonu 1997/98 odbyła się 3 czerwca 1998, ale potem nastąpiła reforma mistrzostw, rozgrywki przeszły na system wiosna-jesień, i 1 listopada 1998 został rozegrany mecz o Superpuchar Estonii. Od 2008 trofeum zaczęło rozgrywać przed rozpoczęciem nowego sezonu, a nie na końcu sezonu, jak było w poprzednich sezonach. 5 marca 2021 mecz o Superpuchar Estonii z powodu pandemii COVID odbył się bez obecności widzów.

Format 
Mecz o Superpuchar Estonii od 2008 roku rozgrywany jest przed rozpoczęciem każdego sezonu na neutralnym terenie. W przypadku remisu po upływie regulaminowego czasu gry przeprowadza się dogrywka. Jeżeli i ona nie wyłoni zwycięzcę, to wtedy zarządzana jest seria rzutów karnych.

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono i kursywą oznaczone zespoły, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju (dublet),
 wytłuszczono zespoły, które zdobyły mistrzostwo kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które zdobyły Puchar kraju.

Statystyka

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii finałów o Superpuchar Estonii na podium oficjalnie stawało w sumie 12 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Flora Tallinn, która zdobyła trofeum 11 razy.

Stan na 31.05.2022.

Klasyfikacja według miast 
Stan na 31.05.2022.

Klasyfikacja według kwalifikacji

Zobacz też 
 Meistriliiga
 Puchar Estonii

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona Estońskiego Związku Piłki Nożnej 
 
 Lista meczów na stronie RSSSF 

Estonia
Rozgrywki piłkarskie w Estonii